

Personnalité

 Pierre Grenon (1646-1712), ancêtre des Grenon d'Amérique ;
 Jean-Baptiste Grenon (1724), personnalité canadienne, surnommé Hercule du Nord.
 Louis Grénon (1734-1769), compositeur français.
 Macha Grenon (1968-) est une actrice canadienne.
 Nicolas Grenon (1375-1456) est un compositeur de musique classique français

Localité
Le lac Grenon est un lac suisse situé dans la commune de Montana, dans le canton du Valais.